Тельминское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Тельма.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 4828 человек, в том числе 2245 мужчин и 2583 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Тельма
 Ершовка
 Озёрный
 Саннолыжный
 Сапиновка
 Тюменск

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области